Фри Ха́ти (Free Hearty; род. 20 апреля 1952, Кутачане, Аче) — индонезийская поэтесса, участница феминистского движения Индонезии. Среди друзей Бонда Фри. Наст. имя .

Краткая биография 
По национальности минангкабоу. Oкончила среднюю школу в Паданге, в 1986 г. — университет Бунг Хатта (Паданг), в 1994 г. защитила магистерскую диссертацию в Университете Гаджа Мада (Джокьякарта) и в 2005 г. докторскую — в Университете Индонезия (Джакарта). В 1986—2000 гг. преподавала в университете Бунг Хатта.

Творчество 
Пишет стихи и прозу, в том числе повести. Первый рассказ издан в 1972 г. Публикация стихов относится к 1987 г. («Рисовое поле»). Поэтические авторские антологии: «Здравый смысл» (2012) и «Танец воображения» (2015). Стихи поэтессы публикуются также в Малайзии, в том числе в сборниках совместно с малайзийским поэтами: «Черное и белое» (2014). Принимает активное участие в деятельности писательских организаций Индонезии. С 2015 возглавляет Союз писательниц Индонезии.

Награды 
 Звание «Образцовый преподаватель» от Президента Индонезии (1996)

Основные труды

Поэзия 
 Tari Imaji. Jakarta, 2015
 Nyanyian Pulau-Pulau. Antologi Wanita Penulis Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010 (совместно с др.)
 Hati Perempuan. Jakarta: Penerbit KKK (Kosa Kata Kita), 2011
 Bumi Bicara. Jakarta: IndRI, 2012 (совместно с др.)
 Kumpulan Puisi Perempuan Indonesia-Malaysia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013 (совместно с др.)
 Bonda Bndo Bersenandung. 2015 (cовместно с Rohani Din)

Рассказы 
 Perempuan dalam Perempuan. Antologi Cerpen. Forum Sastra Wanita Minang, 1995
 Cerita Etnis 5 Negara Serumpun. Editor Free Hearty, Handoko F. Zainzam. Jakarta: WOHAI, 2013
 Penari dari Kuraitaji: kumpulan cerita pendek. Jakarta: Penerbit KKK (Kosa Kata Kita), 2015
 ….Nol Perkawinan. Jakarta, 2016
 Sepuluh Meretas Batas: Kumpulan Puisi dan Cerita Pendek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018 (совместно с др.)

Повести 
 Tuhan Telah Memutuskan. Editor Pipiet Senja. Jakarta: Jendela, 2008
 Cinta di Lorong Waktu. Padang : Lembaga Women For Harmony Institute, 2012

Публицистика 
 Keadilan Jender dari persepektif Muslim Timur Tengah (2011)
 Identitas-Membaca Hanna dan Soe. Jakarta: Wohai, 2013
 Keadilan Jender: Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
 Kajian Perempuan Malaysia-Indonesia Dalam Sastra. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016 (совместно с Norhayati Ab. Rahman)

Переводы на русский язык 
 Не вcегда (Tak Selalu); Мать всех матерей (Ibu Semua Ibu); Объединяйтесь (Bersatu) // Стихи со склона горы. Современная женская поэзия Индонезии в переводах Виктора Погадаева. Составитель  Хилда Винар (Sajak di Leher Bukit. Puisi Kintemporer Perempuan Indonesia. Penerjemah Victor Pogadaev. Penyusun Hilda Winar) М.: «Ключ-С», 2018, c. 103—105.

Семья 
 Отец полковник Заидин Бакри (Zaidin Bakry), литератор и деятель культуры (1922—2007)
 Мать Фатима Нур
 Cёстры Састри Юнизарти Бакри (р.1958), Джамифа Асмара, брат Эдди Сатриа Заид

Ссылки 
 Bundo Free: Tidak Menolak Karya, Tapi Menolak Cara Denny Ja

Примечания 

Писатели Индонезии
Поэты Индонезии
Журналисты Индонезии
Деятели феминизма Индонезии